Анато́лий Никола́евич Щу́кин () — советский и российский , ,  (1980), профессор (1981).

Биография 
Окончил МГУ (1954). Работал в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина с 1979 года. Занимал должность заместителя директора Института, с 2004 по 2014 гг. — заведующий кафедрой методики, педагогики и психологии, с 2014 г. — профессор кафедры. Также работал заведующим кафедрой методики обучения иностранным языкам Университета Российской академии образования.

В область его научных интересов входили методика и технология обучения иностранным языкам, в том числе русскому языку как иностранному, в частности, методы обучения и история преподавания РКИ, система обучения РКИ в филологическом вузе, а также организация учебного процесса в вузе.

Скончался 21 февраля 2023 года.

Основные работы 
 Методика краткосрочного обучения русскому языку как иностранному. 1984.
 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). СПб., 1999.
 Интенсивные методы обучения иностранным языкам. 2000.
 Учебное пособие «Методика преподавания РКИ». 2003.
 Учебное пособие «Методика обучения иностранным языкам». 3-е изд., 2007.
 Современные методы и технологии обучения РКИ (в соавторстве). 2008-2010.
 Хрестоматия по методике преподавания РКИ (в соавторстве). 2010.
 Лингводидактический энциклопедический словарь. Изд. 2006, 2007, 2008.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки РФ.
  Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
  Ветеран труда.
 Медаль «В память 850-летия Москвы».

Ссылки 
 Его статьи в РИНЦ

Примечания 
  

Преподаватели Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина
Преподаватели УРАО
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Преподаватели РГГРУ